Unorthodox steht für:

 Unorthodox (Band), US-amerikanische Band
 Unorthodox (Miniserie), deutsche vierteilige Netflix-Miniserie (2020)

Siehe auch: